Helmcken bezeichnet:
 John Sebastian Helmcken
 Helmcken Falls
 Das Helmcken House, das älteste erhaltene Gebäude in Victoria

Siehe auch:
 Helmken
 Helmke
 Helmcke